Пер Юхан Рамхорн (; 3 мая 1996, Швеция) — шведский футболист корейского происхождения, защитник.

У Юхана есть брат-близнец Себастьян, который также является профессиональным футболистом.

Клубная карьера 
Рамхорн — воспитанник клуба «Кальмар». 25 августа 2014 года в матче против «Эфле» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. В начале 2016 года для получения игровой практики Юхан на правах аренды перешёл в ГАИС. 9 апреля в матче против «АФК Юнайтед» он дебютировал в Суперэттан. 14 октября в поединке против «Хальмстада» Рамхорн забил свой первый гол за новую команду.

Международная карьера 
В 2013 году в составе юношеской сборной Швеции Рамхорн занял третье место на юношеском чемпионате Европы в Словакии. На турнире он сыграл в матчах против команд Швейцарии и Словакии. В том же году Юхан завоевал бронзовые медали юношеского чемпионата мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против Японии, Гондураса, Ирака, Мексики, Аргентины и Нигерии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 SvFF profile

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Отвидаберг»